Чагры:

 Чагры — род птиц семейства кустарниковые сорокопуты.
 Чагры бек — один из основателей Сельджукской державы, полководец.